WCF — аббревиатура:
 Windows Communication Foundation — программный фреймворк, используемый для обмена данными между приложениями и входящий в состав .NET Framework.
 World Cat Federation — Всемирная федерация кошек.
 World Curling Federation — Всемирная федерация кёрлинга.